Не путать с парагвайской фристайлисткой Марино, Хулия

Джу́лия Мари́но (; 11 сентября 1997 года, Уэстпорт, штат Коннектикут, США) — американская сноубордистка, выступающая в слоупстайле и биг-эйре. Серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2022 года. 
 Бронзовый призёр чемпионата мира в слоуп-стайле (2016);
 Обладательница Малого хрустального глобуса Кубка мира в биг-эйре (2015-16);
 Призёр этапов кубка мира (всего — 1 подиум, в том числе — 1 победа).

Спортивные достижения 
На XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине, Джулия во второй день соревнований 6 февраля 2022 года в слоупстайле завоевала олимпийскую серебряную медаль.

Юниорские достижения

Результаты выступлений в Кубке мира

Примечания

Ссылки 
 
 Джулия Марино — профиль на сайте TTR (англ.)

Выпускники Средней школы Святого Иосифа (Коннектикут)
Сноубордисты США
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2022 года
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2022 года